Guerreiro ist der Familienname folgender Personen:
 Anita Guerreiro (* 1936), portugiesische Fado-Sängerin und Schauspielerin
 António Coelho Guerreiro (um 1650–??), portugiesischer Kolonialgouverneur
 Emídio Guerreiro (1899–2005), portugiesischer Freiheitskämpfer
 Fernão Guerreiro (1550?–1617), portugiesischer Ordensgeistlicher und Historiker
 Francisco Guerreiro (* 1984),  portugiesischer Politiker
 Jonathan Guerreiro (* 1991), russischer Eistänzer
 Kátia Guerreiro (* 1976), portugiesische Fadosängerin
 Leandro Guerreiro (* 1978), brasilianischer Fußballspieler
 Manuel de Medeiros Guerreiro (1891–1978), portugiesischer Theologe, Missionar und Ordensgeistlicher, Bischof von Nampula
 Nuno Guerreiro (* 1972), portugiesischer Sänger
 Pedro Guerreiro (* 1966), portugiesischer Politiker
 Ramiro Saraiva Guerreiro (1918–2011), brasilianischer Politiker
 Raphaël Guerreiro (* 1993), portugiesisch-französischer Fußballspieler
 Raphaël Guerreiro (Fußballspieler, 1968) (* 1968), französischer Fußballspieler
 Roger Guerreiro (* 1982), brasilianisch-polnischer Fußballspieler
 Ruben Guerreiro (* 1994), portugiesischer Radsportler
 Toninho Guerreiro (1942–1990), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Guerrero